Lindenburger ist der Name folgender Personen:

 Dorothy Metcalf-Lindenburger (* 1975), US-amerikanische Astronautin
 Hermann Lindenburger (1911–1942), deutscher nationalsozialistischer Funktionär

Siehe auch:
 Lindenburg